Sulander ist der Familienname folgender Personen:

 Ari Sulander (* 1969), finnisch-schweizerischer Eishockeytorwart
 Santtu Sulander (* 1993), finnisch-schweizerischer Eishockeyspieler